Ensign je nekdanje britansko moštvo Formule 1, ki je nastopilo na 113 dirkah za Veliko nagrado in osvojilo 19 prvenstvenih točk. Nastopalo je med sezonama  in . Ustanovil ga je Morris Nunn in ga tudi vodil v prvih dveh sezonah. Najboljši rezultat je bilo četrto mesto Marca Surerja v sezoni 1981 na dirki za Veliko nagrado Brazilije.

Vozniki 
 : Rikky von Opel
 : Mike Wilds, Vern Schuppan
 : Chris Amon, Gijs Van Lennep
 : Chris Amon, Hans Binder
 : Clay Regazzoni, Jacky Ickx
 : Brett Lunger, Danny Ongais, Harald Ertl
 : Derek Daly, Marc Surer
 : Clay Regazzoni, Geoff Lees
 : Eliseo Salazar, Marc Surer
 : Roberto Guerrero

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) 

*Vključuje pet točk, ki jih je osvojil Patrick Tambay s Ensignovo šasijo pod Theodore Racing.

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1973
Športna moštva, razpuščena leta 1982